Командный чемпионат России по спидвею на льду (КЧР по мотогонкам на льду) — годовой цикл соревнований среди клубов России. 
В 1990-х и начале 2000-х состоял из полуфиналов и финала, с середины 2000-х состоит из двух лиг — первоначально Высшей и Первой, затем из Суперлиги и Высшей лиги.

Призёры

Суперлига (с середины 2000-х годов)

Высшая лига (с середины 2000-х годов)

Медальный зачёт

Суперлига (с середины 2000-х)

Высшая лига (с середины 2000-х)  

Соревнования по спидвею на льду
Чемпионаты России по спидвею